Гійом Рено (; 1986) — французький веслувальник, олімпійський медаліст (2016)
 Еміль Рено (також Рейно, ) — французький винахідник і популяризатор науки та «отець» предтеча мультиплікації — оптичного театру.
 Жан Рено () — французький актор.
 Луї Рено () — співзасновник компанії Renault.
 Луї Рено (юрист) — лауреат Нобелівської премії миру 1907 року.
 Мадлен Рено () — французька акторка театру та кіно.
 Марсель Рено () — французький гонщик, співзасновник компанії Renault.
 Мері Рено (, справжнє ім'я Еллін Мері Челленс, ) — англійська письменниця, автор серії історичних романів, сюжет яких заснований на подіях доби Стародавньої Греції.
 Фернанд Рено () — брат Марселя та Луї Рено, співзасновник компанії Renault.

Див. також 
 Renault
 Renault F1